Dave Warren (uitvinder)
Dave Warren (atleet)
David Warren (regisseur)